

Architetture 
 Estadio de Atocha – vecchio stadio di San Sebastián

Geografia 
 Atocha – comune della Bolivia

Trasporti 
 Stazione di Atocha – principale stazione ferroviaria di Madrid
 Atocha – stazione della metropolitana di Madrid